

Sport 
 Milwaukee Brewers – squadra di baseball statunitense
 Shumen Brewers – squadra di football americano bulgara